Krasnoje Selo () ist eine russische Ortsbezeichnung:
 Krasnoje Selo, eine zu Sankt Petersburg gehörende Stadt
 Krasnoje Selo (Kaliningrad), eine Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Klapaten, 1938–1946 Angerwiese, sowie Kiauschälen, 1938–1946 Kleinmark, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)